Эйвазов  — азербайджанская фамилия. Женская форма — .

Известные носители 
 Эйвазов, Ага Риза Ибрагим оглы (1929—1994) — советский азербайджанский механик, Герой Социалистического Труда (1966).
 Эйвазов, Вилаят Сулейман оглы (род. 1968) — азербайджанский государственный деятель. Министр внутренних дел Азербайджана. 
 Эйвазов, Горхмаз Абыш оглы (1967—1994) — азербайджанский полицейский, Национальный герой Азербайджана.
 Эйвазов, Махмуд Багир оглы (1808?—1960) — 152-летний долгожитель, один из старейших жителей Азербайджана, бывшего СССР и мира.
 Эйвазов, Натик Сулдуз оглы (род. 1970) — азербайджанский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, участник Олимпийских игр.
 Эйвазов, Тимур Рафаилович (род.1971) — российский дипломат.
 Эйвазов, Юсиф Вилаят оглы (род. 1977) — азербайджанский оперный певец, драматический тенор.

